Alauda bezeichnet

 (702) Alauda, einen Asteroiden
 Alauda, eine Gattung der Lerchen innerhalb der Singvögel
 ist Namensbestandteil einer historischen militärischen Formation im 1. Jahrhundert, siehe Legio V Alaudae im Genitiv
 Alauda (Fachzeitschrift), ornithologische Fachzeitschrift der Société d'Études Ornithologiques de France